Dit is een lijst van plaatsen op de Faeröer:

Referenties